Мария Бабушкина:
 Бабушкина, Мария Степановна (1927—2017) — начальник сборочного цеха Новосибирского электровакуумного завода, Герой Социалистического Труда.
 Бабушкина, Мария Юрьевна (род. 1992) — российская футболистка.